Uzi (narod)
 Uzi (strojnica)